Orkaan Dolly (1953), sterke storm die snel kracht verloor, raasde over Bermuda maar veroorzaakte weinig schade
Orkaan Dolly (1954), kleine storm die steeds ver weg bleef van bewoonde gebieden
Orkaan Dolly (1968), raasde op 200 kilometer van de oostkust van de Verenigde Staten maar bereikte het land nooit
Tropische storm Dolly (1974), zwakke storm die geen land raakte
Orkaan Dolly (1996), orkaan die veertien mensen het leven kostte
Tropische storm Dolly (2002), gevormd in het westen van Afrika maar bereikte nooit een land
Orkaan Dolly (2008), een orkaan van categorie 2 die voor 8 miljard dollar schade veroorzaakte in Texas en Mexico